Га́тчинское шоссе́ в Санкт-Петербурге:

 Гатчинское шоссе — шоссе в Красном Селе.
 Гатчинское шоссе — шоссе в Пушкине.